Paintings in Yellow — четвёртый студийный альбом немецкой певицы Сандры, выпущенный в марте 1990 г.

Об альбоме 
«Paintings in Yellow» был спродюсирован Мишелем Крету. Три песни из альбома — «Hiroshima», «(Life May Be) A Big Insanity» и «One More Night» — были выпущены как отдельные синглы.

Список композиций 
В альбом вошли следующие песни (в скобках указаны авторы музыки и текстов):

 Hiroshima (David Morgan) 6:50
 (Life May Be) A Big Insanity (Cretu — Cretu/Hirschburger) 4:29
 Johnny Wanna Live (Cretu/Peterson — Cretu/Hirschburger) 4:26
 Lovelight In Your Eyes (Cretu — Cretu/Hirschburger) 5:27
 One More Night (Cretu/Peterson — Cretu/Hirschburger) 4:06
 The Skin I'm In (Cretu/Peterson — Peterson/Hirschburger) 3:40
 Paintings In Yellow (Cretu — Cretu/Hirschburger) 5:50
 The Journey (Cretu/Peterson — Cretu/Hirschburger) 7:27
 Cold Out Here
 I'm Alive
 Paintings
 Come Alive
 The End
 Hiroshima (Extended Club Mix) (David Morgan) 6:44

Примечания

Ссылки 

Альбомы Сандры
Альбомы Virgin Records